Ел Виљано има више значења:

 Ел Виљано (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Виљано (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику